Planalto ist der portugiesische Name für Hochebene und mehrere Gemeinden in Brasilien:

 Planalto (Bahia)
 Planalto (Paraná)
 Planalto (Rio Grande do Sul)
 Planalto (São Paulo)
 Planalto Alegre (Santa Catarina)
 Planalto da Serra (Mato Grosso)

Siehe auch:
 Palácio do Planalto
 Palácio da Alvorada
 CAP-1 Planalto